L’Institut d'études de stratégie et de défense (IESD) est un centre de recherche universitaire créé en 2018 au sein de la faculté de droit de l'université Jean-Moulin-Lyon-III.

Déclaré « Centre d'excellence en études stratégiques » par le ministère des Armées en 2021, l'Institut a notamment pour objet d'étude « L’interconnexion des capacités stratégiques hautes (puissance aérienne, cyber, espace, nucléaire, défense anti-missiles, haute mer) ».

Les recherches de l'IESD sont pluridisciplinaires (science politique, histoire, sociologie, droit, sciences de gestion) dont les travaux ont vocation à s'adresser à la fois aux étudiants, aux professionnels et aux opérationnels.

Historique 

L'IESD a été créé en 2018 à l'initiative du professeur Olivier Zajec, alors maître de conférences.

Activités  

Le programme d'étude de l'IESD vise à évaluer et à comprendre les transformations politiques, opérationnelles et technologiques liées aux phénomènes d'articulation entre des capacités structurantes interconnectées. L'Institut organise ses travaux autour de plusieurs grandes thématiques dont la principale est le retour de la guerre de haute intensité. Son programme de recherche principal porte sur l'étude de l'interconnexion des capacités stratégiques hautes : 

 Domaine spatial : impact de la militarisation et de l’arsenalisation de l’espace sur la situation opérationnelle des forces armées, sur l’émergence de nouveaux acteurs aux côtés des puissances spatiales traditionnelles et sur la protection des enjeux de souveraineté liés à la conquête de l'espace.
 Domaine nucléaire : rôle de la dissuasion et des armes nucléaires dans les stratégies nationales et internationales.
 Défense anti-balistique : développement et reconfiguration des programmes anti-balistique des puissances émergentes.
 Domaine cyber : intégration numérique des forces armées.
 Domaine aérien : avenir de l'Air Power, notamment dans le cadre du développement d'aéronefs de nouvelle génération.

Recherches 
En tant que centre de recherche, l'IESD contribue au domaine stratégique par la publication de ses recherches sous forme d'articles et de notes :  policy papers, notes d'actualité et notes de recherche, disponibles en accès libre sur le site internet du centre. L'Institut organise également divers événements scientifiques (colloques, conférences) ainsi que des séminaires de recherche.

Outre ses activités liées à la recherche, le Centre a également des activités institutionnelles. L'IESD a été chargé par le ministère des Armées d'organiser, en 2020 ainsi qu'en 2022, l'édition locale de l'événement Fabrique Défense destiné à la jeunesse. En 2022, le centre de recherche organise l'édition locale du hackaton DefInSpace pour le Commandement de l'espace.

Références 

Université Lyon-III